Time Killers — видеоигра в жанре файтинг, разработанная компанией Incredible Technologies и изданная Strata для аркадных автоматов и Black Pearl Software для игровой платформы Sega Mega Drive/Genesis в 1996 году. Наряду с файтингом Blandia является одной из первых игр, в которых во время поединков используется различное оружие.

Геймплей 
Игроку предстоит выбрать бойца из одного временного периода сразиться с другими восемью бойцами из различных временных поколений.

Для каждого из персонажей представлено своё материальное окружение и поля битвы, выполненные в двухмерной графике, соответствующее их временной эпохе. В частности, родное поле битвы персонажа из доисторической эпохи отражает период того времени лежащим с отрубленной головой тираннозавром. Родное поле битвы рыцаря из Средневековья представлено средневековым замком на заднем плане, вокруг же разбросаны трупы убитых рыцарей.

Персонажи

Rancid 
Основной особенностью бойца является наличие у него бензопилы, которую можно успешно использовать как в ближнем, так и в дальнем бою. Персонаж имеет голубые волосы и нечто вроде татуировки на лбу в виде креста.

Orion 
Чернокожий персонаж из будущей временной эпохи. В качестве оружия применяет меч небольшого размера. Персонаж небольшого роста, щуплого телосложения, что придаёт ему определённое качество в виде юркости. После смерти персонажа его дух отправляется на небеса.

Thugg 
Персонаж из доисторической эпохи. Довольно крупного телосложения, широкоплеч. В качестве оружия применяет небольшой каменный топорик.

Wulf 
Рыцарь из средневековья. В качестве оружия применяет длинный меч, который, как он утверждает после победы, является экскалибуром.

Leif 
Викинг из Скандинавии. Обладает большой секирой, способной отрубать противникам голову.

Musashi 
Самурай из Японии, орудующий острозаточенным лезвием.

Mantazz 
Внеземной персонаж в качестве оружия, использующий свои руки-ножи. Сильный соперник.

Matrix 
Единственный в игре персонаж-женщина.

Примечания

Ссылки 
Time Killers на сайте GameFAQs

Компьютерные игры по алфавиту
Игры для аркадных автоматов
Компьютерные игры 1996 года
Файтинги
Компьютерные игры с двухмерной графикой
Игры для Sega Genesis/Mega Drive